Aroldo Bonzagni – pittore italiano
 Elios Bonzagni – calciatore italiano
 Galleria d'arte moderna Aroldo Bonzagni – museo situato nel Palazzo del Governatore di Cento